Symfoni nr. 1 eller 1. symfoni er betegnelsen for flere komponisters værker. Dansk Wikipedia har artikler om:

 Symfoni nr. 1 (Beethoven) - Ludwig van Beethovens 1. symfoni
 Symfoni nr. 1 (Gade) – Niels W. Gades 1. symfoni
 1. symfoni (Mahler) – Gustav Mahlers 1. symfoni
 Symfoni nr. 1 (Nielsen) – Carl Nielsens 1. symfoni